Laskowice bezeichnet den Namen verschiedener Orte in Polen:

 Laskowice (Jeżewo) – Ortsteil der Gemeinde Jeżewo, Powiat Świecki, Woiwodschaft Kujawien-Pommern 
 Laskowice (Korczew) – Ortsteil der Gemeinde Korczew, Powiat Siedlecki, Woiwodschaft Masowien
 Laskowitz (Groß Lassowitz) – Ortsteil der Gemeinde Gross Lassowitz (Lasowice Wielkie), Powiat Kluczborski, Woiwodschaft Oppeln
 Laskowice (Lubrza) – Ortsteil der Gemeinde Lubrza, Powiat Prudnicki, Woiwodschaft Oppeln
 Laskowice (Prabuty) – Ortsteil der Gemeinde Prabuty, Powiat Kwidzyński, Woiwodschaft Pommern
 Laskowice (Otmuchów)  – Ortsteil der Gemeinde Otmuchów, Powiat Nyski, Woiwodschaft Oppeln
 Laskowice Oławskie – Stadtteil der Doppelstadt Jelcz-Laskowice, Powiat Oławski, Woiwodschaft Niederschlesien